Orconectes propinquus is een kreeftensoort uit de familie van de Cambaridae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1852 door Girard.

Cambaridae
IUCN-status niet bedreigd